Eftim ist der Name mehrerer Patriarchen der vom Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel nicht anerkannten Türkisch-Orthodoxen Kirche:

 Eftim I. (Patriarch 1923–1962)
 Eftim II. (1962–1991)
 Eftim III. (1991–2002)
 Eftim IV. (seit 2002)